Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der Hongkonger Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der Hongkonger Fußballverband HKFA wurde 1914 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 20. April 1947 gegen Südvietnam statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Hongkongs aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Hongkonger Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Hongkonger Mannschaft

1947 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die Hongkonger Nationalmannschaft trat bis heute gegen 60 andere Nationalmannschaften aus fünf Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 43 der derzeit abzüglich Hongkongs 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen Kirgisistan, die Nördlichen Marianen und Pakistan)
 3 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 4 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 6 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 3 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 2 gehörten zuletzt der UEFA und eine der AFC an

Gegen eine Nationalmannschaft aus dem Kontinentalverband OFC hat Hongkong bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis März 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Hongkong
!